Kent Ford kan syfta på:

 Kent Ford (född 1931), amerikansk astronom
 Kent Ford (född 1957), amerikansk kanotist